Быстряков — фамилия; имеет женскую форму Быстрякова.
 Быстряков, Алексей Степанович (1926—1970) — советский актёр и театральный педагог.
 Быстряков, Владимир Юрьевич (род. 1946) — советский композитор, пианист, шоумен.
 Быстрякова, Елена Витальевна (род. 1958) — советская и российская шахматистка.